Amazona puede referirse a:

 La amazona, mujer guerrera de la mitología griega.
 Amazona, cuadro del pintor soviético Rudolf Frentz.
 La amazona (Damasonium alisma), planta acuática de Europa, Asia occidental y norte de África, de la familia de las alismatáceas.
 Amazona, género de loros americanos.
 Amazona, mujer que monta a caballo.
 Amazona, mujer guerrera de DC Comics.

Enlaces externos